Henry Pierson ist der Name folgender Personen:

* Henry Georg Pierson (1852–1902), deutscher Theaterintendant, siehe Georg Pierson
 Henry Hugo Pierson (1815–1873), deutscher Komponist englischer Herkunft